Jonathan Williams se poate referi la unul din următorii

 Jonathan Williams (politician) (1750 – 1815), membru al Camerei Reprezentanților a SUA din partea statului Pennsylvania 
 Jonathan Williams (pilot), pilot englez de Formula 1 care a participat la campionatul mondial al Formulei 1 în anul 1967

Vezi și 

 John Williams (dezambiguizare)